3. Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe – multidyscyplinarne zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane pod auspicjami CISM między 4 i 11 grudnia 2003 w Katanii na Sycylii. 

W imprezie wystartowało ok. 2800 zawodników z ponad 80 krajów. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Chin łącznie 58 (w tym 31 złote, 15 srebrne oraz 12 brązowe).

Rozgrywane dyscypliny 
Zawody obejmowały 11 dyscyplin sportowych, a ratownictwo sportowe oraz skoki do wody zostały zaliczono jako konkurencje pływania.

Przebieg zawodów

Polscy reprezentanci 

Polska uczestniczyła w 3. letnich igrzyskach wojskowych, zdobyła 4 medale. Medale zdobyli tylko lekkoatleci.

Klasyfikacja medalowa 

Źródło

Przypisy

Bibliografia